Vinga (Arad, Rumunjska), naselje u županiji Arad, Rumunjska
 Vinga (otok), otok ispred Göteborga, Švedska